I Believe in You может означать:

Альбомы 
 I Believe in You — альбом Долли Партон.

Песни 
 «I Believe in You» — песня Кайли Миноуг.
 «I Believe in You» (Neil Young song) — песня Linda Ronstadt, Rita Coolidge и другие
 «I Believe in You» (Don Williams song)
 «I Believe in You» (Mel Tillis song)
 «I Believe in You» (Nick Jonas song)
 «I Believe in You» (Paul Haig song)
 «I Believe in You» (Frank Loesser song), 1961
 «I Believe in You (Je crois en toi)» — песня Celine Dion и II Divo, 2006
 «I Believe in You (You Believe in Me)» — песня Johnnie Taylor, 1973